Восток — Запад может означать:
  — австралийский телесериал 2007 года.
 Восток — Запад — внутренний газопровод в Туркмении.
 Дихотомия «Восток — Запад» — понятие в социологии и культурологии.
 «Восток — Запад» — издательство в России.
 «Восток — Запад» — совместный российско-французский кинофильм 1999 года.
 Восток — Запад — автомобильная дорога в Суринаме.
 «Восток — Запад. Золотая арка» — международная кинопремия.

См. также 
 Восток (значения)
 Запад (значения)
 Север и Юг
 Восток запада